

Кругле — смт, Могильовська область, Круглянський район

Кругле — село, Звіриноголовський округ, Курганська область
 Кругле — присілок, Маломостовська сільська рада, Мокроусовський округ, Курганська область
 Кругле — присілок, Травнинська сільська рада, Мокроусовський округ, Курганська область
 Кругле — селище, Тальменський район, Алтайський край
 Кругле — село, Угловський район, Алтайський край

Кругле — село, Луганська область, Сватівський район
 Кругле — село, Полтавська область, Зіньківський район
 Кругле — село, Рівненська область, Володимирецький район
 Кругле — село, Рівненська область, Рівненський район
 Кругле — село, Харківська область, Вовчанський район
 Кругле — село, Чернігівська область, Чернігівський район

 Кругле — колишнє село у Великобурлуцькому районі Харківської області

Див. також 
 Кругле Озеро